Cocardier est un adjectif référant à une attitude nationaliste, et un nom donné à une personne qui la professe (voir cocarde).
 Un cocardier ou taureau cocardier est une race bovine camarguaise, destinée aux spectacles de course camarguaise.

Homonymie